Andrzej Konopka (1934–1999) – polski i gimnastyk, trener, działacz sportowy, olimpijczyk
 Andrzej Konopka (ur. 1935) – polski prawnik i polityk, poseł
 Andrzej Konopka (ur. 1969) – polski aktor